Љубомир „Љубо” Шкиљевић (Гацко, 11. април 1941 — Београд, 4. септембар 1999) био је југословенски и српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те▲
|-
| 1964. || -{The Long Ships}- || /
|-
| 1965. || -{La fabuleuse aventure de Marco Polo}- || /
|-
| 1966. || Сан || Војник 
|-
| 1967. || Јутро || Војник 
|-
| 1967. || Боксери иду у рај || Носач 
|-
| 1968. || Бекства || Човек у затвору
|-
| 1968. -{|| Isten és ember elött}- || /
|-
| 1969. || Заседа || Четник
|-
| 1969. || Шпијунка без имена || /
|-
| 1969. || Убиство на свиреп и подмукао начин и из ниских побуда || Коцкар 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те▲
|-
| 1971. || Клопка за генерала || Четник
|-
| 1972. || И Бог створи кафанску певачицу || Билмез 1
|-
| 1972. || Трагови црне девојке || /
|-
| 1976. || Посета старе даме ТВ филм || /
|-
| 1977. || Љубавни живот Будимира Трајковића || Избацивач Цита (као Љуба Шкиљевић)
|-
| 1978. || Тренер || Играч спортске прогнозе 1 (као Љуба Шкиљевић)
|-
| 1978. || Седам секретара СКОЈ-а ТВ серија || /
|-
| 1979. || Господин Димковић ТВ филм || Агент 2
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те▲
|-
| 1980. || Војници ТВ мини серија || /
|-
| 1980. || Светозар Марковић ТВ серија || /
|-
| 1980. || Снови, живот, смрт Филипа Филиповића || Белогардејац
|-
| 1980. || Хајдук || Жандарм 3
|-
| 1981. || Дечко који обећава || Портир
|-
| 1981. || Седам секретара СКОЈ-а ТВ серија || 
|-
| 1981. || Човек који је појео вука ТВ филм || Табаџија
|-
| 1982. || Последњи чин ТВ серија || /
|-
| 1982. || Прогон || Света Колар
|-
| 1982. || Шпанац ТВ мини серија || /
|-
| 1982. || Савамала || Радник у борделу
|-
| 1982. || 13. јул || Четник
|-
| 1983. || Балкан експрес || /
|-
| 1983. || Учитељ  (ТВ серија)|| 
|-
| 1983. || Тимочка буна || /
|-
| 1983. || Карађорђева смрт ТВ филм || Никола Новаковић
|-
| 1984. || Камионџије 2 ТВ серија || Крчко
|-
| 1984. || Балкански шпијун || Портир 2
|-
| 1984. || Балкан експрес ТВ серија || Поп 2
|-
| 1984. || Бањица ТВ серија || /
|-
| 1984. || Проклета авлија ТВ филм || /
|-
| 1985. || Кво вадис? (мини-серија) || 
|-
| 1985. || Тајванска канаста || Радник на изложби
|-
| 1986. || Мисија мајора Атертона ТВ серија || /
|-
| 1986. || Развод на одређено време || /
|-
| 1986. || Ловац против топа ТВ филм || Шарлов телохранитељ
|-
| 1987. || Већ виђено || Болничар (као Љуба Шкиљевић)
|-
| 1987. || Случај Хармс || КГБ, агент 2
|-
| 1987. || Бољи живот ТВ серија || /
|-
| 1987. || Криминалци || Затвореник
|-
| 1987. || Вук Караџић ТВ серија || Никола Новаковић
|-
| 1987. || Живот у гробљанској ТВ филм || Чувар у затвору
|-
| 1988. || Ортаци || Возач трамваја
|-
| 1989. || Рањеник ТВ серија || /
|-
| 1989. || Сабирни центар || Болничар 1
|-
| 1989. || Бој на Косову || Џелат 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те▲
|-
| 1991. || Кабуто || Таскмастер (као Љубомир Шкиљевић)
|-
| 1991. || Смрт госпође Министарке ТВ филм || /
|-
| 1992. || Дезертер || Трусићев комшија
|-
| 1992. || Јуриш на скупштину ТВ филм || Рмпалија (као Љубомир Шкиљевић)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1941.
Умрли 1999.
Српски глумци
Југословенски глумци
Гачани
Српски глумци из Босне и Херцеговине
Глумци Републике Српске